Seeda kan syfta på:
 Seeder – en användare av till exempel fildelningsprotokollet Bittorrent
 Seeda – i sportsammanhang att placera i rangordning efter förmodad skicklighet i tävling av cuptyp, se seedning